Guidi steht für:

 Guidi (Adelsgeschlecht)

Guidi ist der Familienname folgender Personen:

 Augusto Guidi (1838–1900), italienischer Geistlicher und Kurienerzbischof
 Camillo Guidi (1853–1941), italienischer Bauingenieur
 Domenico Guidi (1625–1701), italienischer Bildhauer
 Enrica Guidi (* 1985), italienische Schauspielerin
 Fabrizio Guidi (* 1972), italienischer Radrennfahrer
 Federica Guidi (* 1969), italienische Juristin und Unternehmerin
 Federico Guidi (* 1976), italienischer Fußballspieler
 Filippo Maria Guidi (1815–1879), italienischer Theologe und Kardinal

 Giovanni Guidi (* 1985), italienischer Jazzpianist
 Giovanni Battista Guidi (1852–1904), italienischer Kardinal
 Giovanni Francesco Guidi di Bagno-Talenti (1720–1799), italienischer Geistlicher
 Guidarino Guidi (1929–2003), italienischer Schauspieler und Regieassistent

 Ignazio Guidi (1844–1935), italienischer Orientalist
 Juan Héctor Guidi (1930–1973), argentinischer Fußballspieler
 Marcello Guidi (* 1928), italienischer Diplomat
 Nicolò Guidi di Bagno (1583–1663), italienischer Heerführer, Geistlicher und Kardinal
 Osvaldo Guidi (1964–2011), argentinischer Schauspieler
 Peter Guidi (1949–2018), britisch-italienischer Jazzmusiker
 Rachele Guidi (1890–1979), italienische Ehefrau von Benito Mussolini
 Romoaldo Guidi (1722–1780), italienischer Geistlicher und Kardinal
 Virgilio Guidi (1891–1984), italienischer Künstler und Schriftsteller

Siehe auch:

 Anonymus Guidi, anonyme ostsyrische Chronik